Eleusis (griechisch ) bezeichnet:

in der antiken Geographie:
 Eleusis in Attika, heute Elefsina, Kultstätte der Demeter und Schauplatz der Mysterien von Eleusis
 Eleusis (Ägypten), Ort im Nildelta, nahe el-Nuzha 
 Eleusis (Arsinoites), Ort in Ägypten, im Gau Arsinoites
 Eleusis (Thera), Ort auf Thera, dem heutigen Santorin
 Eleusis (Boiotien), Ort in Boiotien

Außerdem:
 Tag von Eleusis, eine Konfrontation zwischen der römischen Republik und dem Seleukidenkönig Antiochos IV. im Jahr 168 v. Chr.
 Eleusis (Kartenspiel), ein 1956 von Robert Abbott erfundenes Kartenspiel, das auf dem Gebrauch induktiver Logik basiert

Siehe auch:
 Eleusis zur Verschwiegenheit, eine Johannis-Freimaurerloge in Bayreuth